Калі́ніне (до 1945 року — Калініндорф; ) — село в Україні, у Красногвардійському районі Криму.

У Калініному базується футбольна команда «Фенікс-Іллічовець», що виступає в першій лізі чемпіонату України.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Калініне (Красногвардійський район)
Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню